Ferrers steht für:
 Ferrers (Adelsgeschlecht), anglonormannisches Adelsgeschlecht

Ferrers ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Ferrers (1438–1469), englische Adlige
 Edmund Ferrers, 6. Baron Ferrers of Chartley (um 1386–1435), englischer Adliger
 Elizabeth Ferrers, 6. Baroness Ferrers of Groby (um 1419–1483), englische Adlige

 Thomas Ferrers († 1459), englischer Ritter
 Thomas Ferrers († 1498), englischer Ritter